Le terme mise à l'épreuve peut faire référence :
 au sursis avec mise à l'épreuve, mesure de contrôle social de certaines personnes condamnées ; la personne mise à l'épreuve doit respecter diverses obligations définies par le tribunal ou le juge de l'application des peines durant un certain délai ;
 à l'épisode Mise à l'épreuve de la série télévisée Prison Break (épisode 3 de la saison 1) ;
 au film Mise à l'épreuve, sorti en 2014.